Jure Stopar, slovenski hokejist in floorballist, * 17. januar 1986, Kranj.

Stopar je kariero začel v domačem klubu HK Triglav Kranj v sezoni 2002/2003. Pred sezono 2004/2005 je prestopil v HK Slavija, sredi sezone 2007/2008 pa v Hvidovre IK v danski ligi.  Pri petindvajsetih letih, po sezoni 2010/11 pri klubu HDD Tilia Olimpija, je napovedal konec kariere, toda v sezoni 2011/12 je ponovno zaigral za francoski HC Mulhouse in s klubom osvojil naslov prvaka v francoski drugi ligi.

Po koncu sezone je zaključil s hokejsko kariero in pričel z igranjem floorballa pri klubu FBK Olimpija Ljubljana.

Bil je član slovenske mladinske reprezentance na dveh svetovnih prvenstvih U18 in enem svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| rowspan="2"|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 13
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 18
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 3
| 8
| 11
|
| 30
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 17
| 3
| 8
| 11
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 5
| 5
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="3"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 15
| 10
| 7
| 17
|
| 63
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 15
| 5
| 3
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 19
| 10
| 10
| 20
|
| 49
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 10
| 11
| 21
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| '''16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 2
| 4
| -3
| 10
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 11
| 8
| 19
|
| 44
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 13
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hvidovre IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 17
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
| 19
| 23
| 42
|
| 80
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| HC Mulhouse
| Francoska 2. liga
| 09/10
|
| 24
| 17
| 9
| 26
|
| 38
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| rowspan="2"|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 27
|-
| HC Mulhouse
| Francoska 2. liga
| 11/12
|
| 18
| 4
| 4
| 8
|
| 14
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |372
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |120
| bgcolor="#7FFF00" |233
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |518
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |24
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |95
|}

Viri

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti Hvidovre IK
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Mulhouse
Hokejisti HK Olimpija
Kranjski športniki
Floorballisti FBK Olimpija Ljubljana